Ел Папалоте има више значења:

 Ел Папалоте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Папалоте (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Папалоте (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Папалоте, Сан Франсиско (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Папалоте (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Папалоте (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Папалоте (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Папалоте, Санта Марија (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Папалоте (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Папалоте (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте, Ла Естансија (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте, Лас Мерседес (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте, Санта Лусија (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папалоте (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Папалоте (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Папалоте (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Папалоте (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Папалоте (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папалоте (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Папалоте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Папалоте (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Папалоте (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Папалоте (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Папалоте (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Папалоте (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Папалоте (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Папалоте, Лос Молина (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Папалоте, Сан Хосе (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Папалоте (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Папалоте (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Папалоте (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Папалоте (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Папалоте (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Папалоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Папалоте (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Папалоте (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Папалоте (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Папалоте (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Папалоте, Бреча 70 кон Дрен (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Папалоте, Сесар Тревињо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Папалоте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Папалоте (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Папалоте (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Папалоте, Сан Франсиско дел Рефухио (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Папалоте, Хесус Вирамонтес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику